Duroc kan henvise til:

Duroc-svin, en ældre svinerace fra USA
Duroc (Métro de Paris), en station på Métro de Paris' linje 10 og linje 13
Géraud Duroc, duc de Frioul, en fransk general